Nemesia (plant)
 Nemesia (spin)